El acrónimo GPU puede referirse a:

 Procesador gráfico (Graphics Processing Unit), unidad dedicada exclusivamente al procesamiento de gráficos.
 GPU, Directorio Político del Estado de la antigua Unión Soviética.
 OGPU, Directorio Político Unificado del Estado, policía política de la antigua Unión Soviética.